Pierwszy rząd Gyłyba Donewa
 Drugi rząd Gyłyba Donewa